

Integralne części miasta 
 Wg TERYT jest 1
 Kabaty – część miasta Warszawa w dzielnicy Ursynów

Inne 
 Kabaty – stacja warszawskiego metra

Zobacz też 
 Kabat